Rolf Barthel ist der Name folgender Personen 

* Rolf Barthel (Historiker, 1926), (1926–2002), Historiker,  Lehrer und Museumsdirektor in Thüringen
 Rolf Barthel (Historiker, 1932), (1932–2023), Major a. D. und Regionalhistoriker in Strausberg